Гла́дченко — украинская фамилия.

Известные носители 
Мужчины
 Гладченко, Александр Сергеевич (1967—2019) — белорусский тренер, преподаватель по прыжкам в воду, мастер спорта СССР международного класса по прыжкам в воду, трёхкратный чемпион СССР.
 Гладченко, Владимир Александрович (1937—2011) — заслуженный тренер СССР по гандболу (1989).
 Гладченко, Евгений Дмитриевич (род. 1955) — украинский тренер (хоккей с шайбой).
 Гладченко, Станислав Александрович (род. 1994) — белорусский фристайлист.

Женщины
 Гладченко, Виктория Алексеевна (род. 1938) — певица, музыкальный педагог, заслуженная артистка РСФСР (1989).